Каноас има више значења:

 Каноас
 Каноас (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Каноас (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Каноас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каноас (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каноас, Ранчо Салаис (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каноас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Каноас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Каноас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Каноас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Каноас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Каноас (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Каноас, Хуан Анхел Мартинез (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Каноас, Конгрегасион де Каноас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Каноас (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Каноас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Каноас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Каноас (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Каноас (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Каноас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каноас (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Каноас, Ел Росарио (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Каноас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Каноас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Каноас (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Каноас (Сан Педро Гарза Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Каноас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Каноас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Каноас, Лос Рејес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Каноас (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Каноас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Каноас (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Каноас, Нуево Сан Хоакин (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Каноас (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каноас (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Каноас (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Каноас (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Каноас (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику